Мадера има више значења:
 Мадера
 Округ Мадера (Калифорнија)
 Мадера (Калифорнија)